Суммарный коэффициент рождаемости в штатах и территориях США на протяжении многих лет:

Примечания 

Суммарный коэффициент рождаемости
Суммарный коэффициент рождаемости
Рождаемость